Barwinek peut faire référence à:

Toponymie
en Pologne:
 Barwinek, un village de la voïvodie des Basses-Carpates.
 Barwinek, une localité de la voïvodie de Łódź.